Die Kategoria e Parë 1997/98 (sinngemäß: Erste Liga) war die 59. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Spielzeit begann am 14. September 1997 und endete am 30. Mai 1998.

Saisonverlauf 
Die Liga umfasste wie im Vorjahr 18 Teams. In der Saison 1996/97 hatte es aufgrund des verspäteten Saisonendes weder Absteiger noch Aufsteiger gegeben, sodass genau dieselben Mannschaften wie in der vorherigen Spielzeit am Spielbetrieb der Kategoria e Parë teilnahmen. KS Olimpik Tirana hatte sich vor Saisonstart seinen ursprünglichen Namen Dinamo Tirana zurückgegeben. Titelverteidiger war SK Tirana.

Die Meisterschaft wurde in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die letzten drei Teams stiegen in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab, in der folgenden Saison wurde die Liga auf 16 Mannschaften verkleinert. Der Meister zog in die Qualifikation für die UEFA Champions League ein, der Vizemeister in den UEFA-Pokal.

Insgesamt wurden 781 Tore erzielt, was einem Schnitt von 2,6 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönig mit 26 Treffern wurde Dorian Bubeqi von KS Shkumbini Peqin.

Nach drei Titeln in Folge musste sich der SK Tirana 1997/98 erstmals wieder mit dem zweiten Rang begnügen. Stattdessen setzte sich mit Vllaznia Shkodra der Vizechampion des Vorjahres an die Spitze und errang seine insgesamt achte albanische Meisterschaft. Für den Vorsprung von sieben Punkten reichten 42 Treffer in 34 Spielen. Direkt hinter dem SK Tirana wurde Partizani Tirana Dritter und verpasste damit den Einzug in den UEFA-Pokal nur knapp. Hinter Shkumbini Peqin und Teuta Durrës belegte KF Elbasani, in der Vorsaison noch 13., den sechsten Platz vor Pokalsieger Apolonia Fier. Es folgten KF Laçi, KS Lushnja, Tomori Berat, Skënderbeu Korça, Dinamo Tirana, Bylis Ballsh sowie Besa Kavaja. Flamurtari Vlora, ein Jahr zuvor noch Dritter, fand sich dieses Mal im Tabellenkeller wieder und konnte mit drei Zählern Vorsprung den Klassenerhalt sichern. Den Gang in die Zweitklassigkeit antreten mussten dagegen Shqiponja Gjirokastra, das weiter abgeschlagene Sopoti Librazhd und Albpetrol Patos, das lediglich 24 Tore erzielte und dafür gleich 93 Gegentreffer hinnehmen musste.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Vllaznia Shkodra

Literatur

Einzelnachweise 

1997 98
Fußballsaison 1997/98